

Niemcy 
 Tarnow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Tarnowo

Osoby 
 Fanny Tarnow – niemiecki pisarka
 Fritz Tarnow – niemiecki polityk
 Rudolf Tarnow – niemiecki pisarz
 Paul Tarnow – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Tarnów